Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1981 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Martina Navratilova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1981